Шоукросс, Шо́кросс (Shawcross) — английская фамилия. Известные носители:

 Шоукросс, Артур (1945—2008) — американский серийный убийца.
 Шоукросс, Конрад (род. 1977) — современный британский художник, известен кинетической скульптурой, основанной на философских и научных идеях.
 Шоукросс, Райан (род. 1987) — английский футболист, центральный защитник.
 Шоукросс, Хартли (1902—2003) — британский юрист, министр юстиции Великобритании, главный обвинитель от Великобритании на Нюрнбергском процессе.

Примечания